Příjmení Žďárský nosí více významných osobností:

 Ivo Žďárský (* 1960) – český emigrant a konstruktér vrtulí pro ultralehká letadla
 Jiří Žďárský (1923–2018) – český fotbalový útočník a reprezentant
 Josef Žďárský (1853–1939) – československý politik
 Karel Žďárský – rozcestník
 Petra Žďárská (* 1984) – česká cembalistka a klavíristka
 Václav Žďárský (1951–2020) – český písničkář, básník, prozaik a duchovní Československé církve husitské

podobné názvy
 Žďárský Potok
 Žďárský rybník

Související články 
 Žďár
 Žďárští ze Žďáru
 Žďárské vrchy
 Žďárského vak